Die Badminton-Junioreneuropameisterschaften 2009 fanden vom 7. bis zum 12. April 2009 in Mailand, Italien statt. Austragungsort war das Centro Sportivo XXV Aprile, Via Giovanni Cimabue 24 in 20148 Mailand. Referee war Ronny de Vos aus Belgien.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Weitere Finalresultate

Weblinks 
tournamentsoftware.com
Badminton Europe

Junioreneuropameisterschaft 2009
Junioreneuropameisterschaft 2009
Junioreneuropameisterschaft 2009
Europameisterschaft 2009